Dies ist eine Liste von Vulkanen in Japan, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.

Siehe auch 
 Liste von Vulkanen

Weblinks 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program: Worldwide Holocene Volcano and Eruption Information
 Quaternary Volcanoes in Japan, Geological Survey of Japan, AIST.

Japan
Japan
!
!Vulkane